Big Sandy Lake ist der Name folgender Seen in den Vereinigten Staaten:

 Big Sandy Lake (Minnesota), im Aitkin County
 Big Sandy Lake (Wisconsin), im Monroe County
 Big Sandy Lake (Wyoming), im Sublette County

Siehe auch:
 Big Sand Lake